Aristide Faccioli (1848-1920) – ingegnere italiano
Arnaldo Faccioli (1925-2016) – ciclista su strada italiano
Beatrice Faccioli (1938) – modella italiana
Emir Faccioli (1989) – calciatore argentino
Mario Faccioli (1885-1915) – pioniere dell'aviazione italiano
Orsola Faccioli (1825-1906) – pittrice italiana
Raffaele Faccioli (1845-1916) – pittore italiano